Hiliuso (Lolofitu Moi), een plaats in Indonesië
Hiliuso (Lolomatua), een plaats in Indonesië
Hiliuso (Umbunasi), een plaats in Indonesië